Craig Thomson, arbitro di calcio scozzese
Craig Thomson, politico australiano
Craig Thomson, calciatore scozzese